Bönnighausen oder Boennighausen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bönnighausen (1906–1988), deutscher Maler und Vagabund
 Marion Bönnighausen (* 1960), deutsche Germanistin

Siehe auch:
 Mount Boennighausen, Berg im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Bönninghausen
 Bönighausen